Айна Кешей () — венгерская пловчиха, трёхкратный призёр чемпионата Европы 2018 года.

Карьера 
На чемпионате мира 2017 года в Будапеште она заняла 8-е место на 400-метровой дистанции вольным стилем.

В Индианаполисе, в 2017 году, на юниорском чемпионате мира завоевала одну золотую и три серебряных медали.

На Чемпионате Европы в Глазго на дистанции 800 метров вольным стилем завоевала серебряную медаль с результатом 8:21,91.

В 25-ти метровом бассейне, на чемпионате Европы в декабре 2019 года, венгерская спортсменка стала серебряным призёром на дистанции 800 метров вольным стилем, показав время 8:11,77 и уступив победительнице Симоне Квадарелле 1,47 секунды.

Примечания

Ссылки 

Пловцы Венгрии
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года